Bill Maclagan (1858-1926), joueur et dirigeant écossais de rugby à XV ;
 Thomas MacLagan (1838-1903), médecin et pharmacologue écossais ;
 William Maclagan (1826-1910), ecclésiastique anglican.